Aleksander I Philhellen lub Bogaty – król Macedonii 498 p.n.e. - 454 p.n.e.
 Aleksander I z Epiru (ur. ok. 372, zm. 330 p.n.e.) – król Epiru
 Aleksander I Balas lub Epifanes (zm. 145 p.n.e.) – władca państwa Seleucydów 150 p.n.e. - 145 p.n.e.
 Aleksander I (zm. ok. 116) – papież ok. 109 - ok. 116
 Aleksander I (1078-1124) – król Szkocji 1107-1124
 Aleksander I (1301-1339) – wielki książę twerski 1326-1327 i 1338-1339
 Aleksander I Romanow (1777-1825) – cesarz Rosji 1801-1825, król Polski 1815-1825
 Aleksander I Battenberg (1857-1893) – książę Bułgarii 1879-1886
Aleksander I Obrenowić (1876-1903) - król Serbii 1889-1903 
 Aleksander I Karadziordziewić (1888-1934) – król Serbów, Chorwatów i Słoweńców 1921-1929, król Jugosławii 1929-1934

Zobacz też 

 Aleksander II
 Aleksander III
 Aleksander IV
 Aleksander V
 Aleksander VI
 Aleksander VII
 Aleksander VIII